Panisello ist der Familienname folgender Personen:

 Fabián Panisello (* 1963), argentinischer Komponist und Dirigent
 Sergio Gadea Panisello (* 1984), spanischer Motorradrennfahrer, siehe Sergio Gadea